Танми () — вьетнамский топоним:
 Танми — община в уезде Бактануен провинции Биньзыонг.
 Танми — община в уезде Бачи провинции Бенче.
 Танми — община в городе Бакзянг, провинция Бакзянг.
 Танми — община в уезде Лакшон, провинция Хоабинь.
 Танми — община в уезде Лапво, провинция Донгтхап.
 Танми — община в уезде Чаон, провинция Виньлонг.